Breslau peut désigner :
 La ville de Breslau, aujourd'hui Wrocław en Pologne
 Le croiseur allemand Breslau
 un hameau de la commune de Bazinghen (Pas-de-Calais)

Voir aussi 
 Harry Bresslau, historien allemand
 Hélène Bresslau, sa fille, épouse d'Albert Schweitzer
 Louise Catherine Breslau, peintre suisse